Золотой резерв или золотой запас — запас золота, являющийся частью золотовалютного резерва страны.

 Фильмы и телесериалы
 Золотой запас — фильм 1925 года режиссёра Владимира Гардина (СССР)
 Золотой запас — сериал 2012 года (Россия)